Sottoprefettura di Oshima – parte della prefettura di Hokkaidō, situata nella penisola di Oshima
 Sottoprefettura di Ōshima – parte della prefettura di Kagoshima, comprendente tutte le municipalità delle isole Amami
 Sottoprefettura di Ōshima – parte della prefettura di Tokyo, comprende quattro municipalità delle isole Izu